Obiekty w Polsce:
 Pałac Zbaraskich w Krakowie, należący później do Potockich herbu Pilawa
 pałac Potockich w Krzeszowicach
 Stary Pałac Potockich w Krzeszowicach
 Pałac Potockich w Lublinie
 pałac Potockich w Międzyrzecu Podlaskim
 pałac Potockich w Natolinie
 Pałac w Radzyniu Podlaskim
 pałac Potockich w Warszawie
 Pałac Tyszkiewiczów w Warszawie, należący później do Potockich

Obiekty na Ukrainie:
 Pałac Potockich w Brodach
 Pałac Potockich w Czerwonogrodzie
 Pałac Potockich w Liwadii
 pałac Potockich we Lwowie
 Pałac w Tulczynie
 Pałac w Antoninach